Мурашкинцев — русская фамилия. Известные носители:

 Мурашкинцев, Александр Андреевич (1857—1908) — русский экономист.
 Мурашкинцев, Вячеслав Юрьевич (род. 1957) — советский футболист.